Ниже приведен список стран и территорий с указанием доли стандартизированной по возрасту распространённости курения табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше в 2016 году, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения.

Примечания 

Списки стран
Табакокурение